Il doppio del Stella Artois Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Martin e Pete Sampras erano i detentori del titolo, ma solo Martin ha partecipato quest'anno facendo coppia con Scott Davis.

Davis e Martin hanno perso nel 1º turno contro Stefan Edberg e Petr Korda.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale 6–3, 7–6  Sébastien Lareau e Alex O'Brien.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (quarti)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (finale)
 Ellis Ferreira /  Patrick Rafter (semifinali)

 Stefan Edberg /  Petr Korda (secondo turno) 
 Guy Forget /  Guillaume Raoux (primo turno) 
 Marc-Kevin Goellner /  Daniel Vacek (primo turno) 
 Kent Kinnear /  Dave Randall (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1996
ATP Tour 1996